Аношина — женская форма фамилии .
 Аношина, Александра Васильевна (род. 1931) — прессовщица Волгоградского комбината силикатных строительных материалов Министерства промышленности строительных материалов СССР, Герой Социалистического Труда.
 Аношина, Вера Степановна (1935—2017) — советская и российская певица, заслуженная артистка РСФСР (1984).
 Примечания